Das Dameneinzel der US Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 29. August begann und am 11. September endete.

Titelverteidigerin war Swetlana Kusnezowa.

Das Finale bestritten Kim Clijsters und Mary Pierce. Clijsters konnte sich in zwei Sätzen durchsetzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2005